Franco Evangelisti – politico e dirigente sportivo italiano
 Franco Evangelisti – compositore italiano